Saccardo kan som auktorsförkortning betyda:

 Domenico Saccardo
 Francesco Saccardo
 Pier Andrea Saccardo

Robotskapade auktorsförkortningar